Europejska Formuła 3 Sezon 2015  – czternasty sezon od utworzenia Mistrzostw Europejskiej Formuły 3, a czwarty od ich reaktywowania w 2012 roku. Rozpoczął się 10 kwietnia na brytyjskim torze Silverstone Circuit, a zakończył 18 października w Hockenheim. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Szwed Felix Rosenqvist, a wśród zespołów najlepsza była włoska ekipa Prema Powerteam.

Lista startowa 
Wszystkie zespoły z wyjątkiem Artline Engineering używają nadwozia Dallary. Rosyjska ekipa używa nadwozia własnej produkcji ARTTech P315.

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz na sezon 2015 został zatwierdzony 6 grudnia 2014 roku. Do kalendarza po rocznej nieobecności powróci runda na Zandvoort, a także Monza, która w poprzednim sezonie została zastąpiona przez Imolę. Mistrzostwa Formuły 3 towarzyszą FIA World Endurance Championship, Deutsche Tourenwagen Masters, Grand Prix Pau, Italian GT Championship oraz ADAC GT Masters.

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja debiutantów

Klasyfikacja zespołów

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Europejskiej Formuły 3
2015 w sportach motorowych
2015 w Europie